Cup of China 2006 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап Гран-при сезона 2006/2007. Прошёл в Нанкине (КНР) с 9 по 12 ноября 2006 года. Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду 
Обязательный танец — румба. Для оригинального танца были предписаны ритмы танго.

Примечания

Ссылки 
 
 Cup of China 2006 на сайте Китайской ассоциации конькобежного спорта.

2006 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Нанкине
Фигурное катание в сезоне 2006/2007
Ноябрь 2006 года
Спорт в Китае в 2006 году